Виталий Иванович Цыбин (15 сентября 1947) — советский футболист, полузащитник; судья, тренер.

Биография 
Воспитанник чеченского футбола. Начинал карьеру в команде Северо-Кавказского военного округа «Луч» Грозный. В 1966—1968 годах был в составе «Терека», за который провёл два матча. 1969 год провёл в клубе класса «Б» «Наримановец» Хорезмская область. В 1970—1971 годах в чемпионате СССР сыграл 62 матча, забил два гола за «Пахтакор» Ташкент. В 1972—1976 годах играл за СКА Ростов-на-Дону. Завершал карьеру в командах низших лиг из Узбекской ССР «Бустон» Джизак (1980), «Хорезм» Янгиарык (1980), «Янгиер» (1981—1982).

Окончил ГЦОЛИФК.

В 1986—1991 работал судьёй в матчах низших лиг.

Был играющим тренером команды Северной группы войск, в 1983 — старший тренер «Янгиера», в 1990 — главный тренер «Горняка» Горняцкий, в 1992 — «Старта» Ейск.

В 2015 году награждён почётным знаком «Футбольная слава Дона».

Примечания

Ссылки 
 Трудное счастье футболиста

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Наримановец»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Ханки»
Игроки ФК «Янгиер»
Футбольные судьи СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Янгиер»
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма